Njadoe ist der Familienname folgender Personen:

 Musa Gallel J. Njadoe, gambischer Politiker
 Wurrie Njadoe (* 1997), gambische Sprinterin